Birmingham är ett efternamn.

Personer 
 Billy Birmingham (född 1953), australiensisk komiker
 Christian Birmingham, brittisk illustratör
 Dan Birmingham, amerikansk boxningstränare
 George Birmingham (född 1954), irländsk politiker
 Gil Birmingham (född 1953), amerikansk skådespelare
 Joe Birmingham (1884 — 1946), amerikansk basebollspelare
 John Birmingham , flera personer
 John Birmingham (astronom) (1816–1884), irländsk astronom
 John Birmingham (författare) (född 1964), australisk författare
 Peter de Birmingham (C12th), grundare av Birmingham som ett regionalt ekonomiskt centrum
 Simon Birmingham (född 1974), australiensisk politiker
 Stephen Birmingham (född 1932), amerikansk författare
 Tom Birmingham (född 1949), amerikansk politiker
  Warren Birmingham (född 1962), australisk landhockeyspelare